Labler ist der Familienname folgender Personen:

 Ludvík Lábler (1855–1930), böhmischer Architekt 
 Wladimír Labler (1847–1914), böhmischer Musiker